Amerikai Egyesült Államok
Alexis (Alabama)
Alexis (Illinois)
Alexis Township, Butler megye, Nebraska
egyéb
 Alexis (rajzoló)